Winterbottom ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Winterbottom, Baron Winterbottom (1913–1992), britischer Politiker (Labour Party)
 John Miall Winterbottom (1903–1984), südafrikanischer Vogelkundler
 Michael Winterbottom (* 1961), britischer Filmregisseur
 Michael Winterbottom (Altphilologe) (* 1934), britischer klassischer Philologe
 Peter Winterbottom (* 1960), englischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Masterman Winterbottom (1766–1859), englischer Mediziner
 Walter Winterbottom (1913–2002), englischer Fußballtrainer

Winterbottom ist der Name von:
 Mr. Winterbottom im Sketch Dinner for One
 Mr. Winterbottom in der Serie Percy Stuart

Siehe auch:
 Winterbottom-Zeichen, Symptom im hämolymphatischen Stadium der Schlafkrankheit (Afrikanische Trypanosomiasis)